Bálint oder Balint steht für:

 Bálint (Name), auch Balint, ein ungarischer Vorname und ein Nachname
 Bálint-Syndrom, ein neurologisches Syndrom

Balinț ist der Name von:

 Balinț, Ort im rumänischen Teil des Banats

Siehe auch:

 Balint-Gruppe, Supervisionsgruppe für Ärzte, Pfleger, Sanitäter, Lehrer, Seelsorger oder andere Berufsgruppen mit extremen Belastungen